{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (60901) - || 2000 JX26 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60902) - || 2000 JX27 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60903) - || 2000 JS28 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60904) - || 2000 JG29 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60905) - || 2000 JP29 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60906) - || 2000 JG30 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60907) - || 2000 JL30 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60908) - || 2000 JP30 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60909) - || 2000 JH31 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60910) - || 2000 JJ31 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60911) - || 2000 JO31 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60912) - || 2000 JJ33 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60913) - || 2000 JR34 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60914) - || 2000 JL35 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60915) - || 2000 JT35 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60916) - || 2000 JL37 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60917) - || 2000 JK38 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60918) - || 2000 JZ38 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60919) - || 2000 JY39 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60920) - || 2000 JV40 ||6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60921) - || 2000 JY40 ||6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60922) - || 2000 JF41 ||6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60923) - || 2000 JR43 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60924) - || 2000 JF44 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60925) - || 2000 JB45 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60926) - || 2000 JH45 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60927) - || 2000 JQ45 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60928) - || 2000 JR45 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60929) - || 2000 JO46 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60930) - || 2000 JX46 ||9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60931) - || 2000 JH47 ||9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60932) - || 2000 JY49 ||9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60933) - || 2000 JK51 ||9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60934) - || 2000 JL51 ||9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60935) - || 2000 JN51 ||9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60936) - || 2000 JT52 ||9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60937) - || 2000 JQ53 ||9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60938) - || 2000 JF54 ||6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60939) - || 2000 JH54 ||6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60940) - || 2000 JJ54 ||6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60941) - || 2000 JQ54 ||6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60942) - || 2000 JZ54 ||6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60943) - || 2000 JV55 ||6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60944) - || 2000 JB56 ||6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60945) - || 2000 JV56 ||6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60946) - || 2000 JY57 ||6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60947) - || 2000 JH58 ||6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60948) - || 2000 JE61 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60949) - || 2000 JM61 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60950) - || 2000 JP61 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60951) - || 2000 JA62 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60952) - || 2000 JM62 ||9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60953) - || 2000 JT62 ||9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60954) - || 2000 JF63 ||9 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60955) - || 2000 JG65 ||5 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60956) - || 2000 JT69 ||2 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60957) - || 2000 JD71 ||1 mei 2000 || LONEOS
|-
| (60958) - || 2000 JD72 ||1 mei 2000 || Spacewatch
|-
| (60959) - || 2000 JH73 ||2 mei 2000 || LONEOS
|-
| (60960) - || 2000 JC74 ||3 mei 2000 || Spacewatch
|-
| (60961) - || 2000 JY74 ||4 mei 2000 || Spacewatch
|-
| (60962) - || 2000 JB76 ||6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60963) - || 2000 JL76 ||6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60964) - || 2000 JS76 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60965) - || 2000 JA77 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60966) - || 2000 JH80 ||6 mei 2000 || Spacewatch
|-
| (60967) - || 2000 JJ80 ||6 mei 2000 || Spacewatch
|-
| (60968) - || 2000 JY82 ||7 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60969) - || 2000 JO83 ||6 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60970) - || 2000 JA85 ||5 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60971) - || 2000 JM85 ||3 mei 2000 || Spacewatch
|-
| (60972) Matenko || 2000 KN || 23 mei 2000 || A. Galád, P. Kolény
|-
| (60973) - || 2000 KC2 ||26 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60974) - || 2000 KC3 ||25 mei 2000 || Spacewatch
|-
| (60975) - || 2000 KR3 ||27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60976) - || 2000 KW5 ||27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60977) - || 2000 KE6 ||27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60978) - || 2000 KP7 ||27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60979) - || 2000 KW7 ||27 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60980) - || 2000 KF9 ||28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60981) - || 2000 KP12 ||28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60982) - || 2000 KO13 ||28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60983) - || 2000 KP13 ||28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60984) - || 2000 KQ13 ||28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60985) - || 2000 KW14 ||28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60986) - || 2000 KN17 ||28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60987) - || 2000 KW18 ||28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60988) - || 2000 KR19 ||28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60989) - || 2000 KJ22 ||28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60990) - || 2000 KU22 ||28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60991) - || 2000 KK24 ||28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60992) - || 2000 KO24 ||28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60993) - || 2000 KP24 ||28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60994) - || 2000 KA26 ||28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60995) - || 2000 KD26 ||28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60996) - || 2000 KK26 ||28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60997) - || 2000 KU27 ||28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60998) - || 2000 KE28 ||28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (60999) - || 2000 KC30 ||28 mei 2000 || LINEAR
|-
| (61000) - || 2000 KD31 ||28 mei 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten